Ел Енканто има више значења:

 Ел Енканто (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Енканто (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енканто (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енканто (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енканто (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енканто (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енканто (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Енканто (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енканто (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто, Унион Кампесина (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто, Ел Каскито (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто, Естасион лос Патос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енканто (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енканто (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Енканто (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енканто (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енканто (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енканто (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енканто (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енканто (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енканто (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енканто, Чарко дел Гато (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енканто (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енканто (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енканто (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енканто (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енканто (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енканто (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енканто (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енканто (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енканто (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Енканто (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енканто (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енканто, Ранчо дел Темо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енканто (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енканто (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енканто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енканто (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енканто (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Енканто, Ел Чочал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Енканто (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Енканто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енканто (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енканто, Луис Мора (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енканто (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто, Ла Аринера (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто, Ехидо ел Енканто Пескеро (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енканто (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику